La Urbanización Patarata es un sector de la ciudad de Barquisimeto del estado Lara, la cual fue inaugurado en el año de 1968 por el entonces presidente de la república, Dr. Raúl Leoni,  y el acto protocolar fue realizado en las casas modelos, situada en la Avenida Andrés Eloy Blanco, como proyecto urbanístico de FUNDALARA, quien era dueño el arquitecto Alejandro Dappo, bajo el programa de la Alianza para el progreso, Presidida por el economista  Carlos Acedo Mendoza con el incentivo del plan Kennedy para Suramérica;  Que fue un acuerdo de intercambios binacionales  entre Venezuela y Estados Unidos para promover   mejoras en el desarrollo de la nación, contribuyeron con la producción y  la construcción  de doce bloques de viviendas sociales y junto a ellas una serie de casas unifamiliares.

Con el tiempo creció el núcleo inicial creándose la urbanización Partarata II en donde se construyeron 671 casas más, provistas de todos sus servicios: agua, electricidad, aseo, cloacas y un grupo escolar.

En junio de 1971, se organizó un grupo comunitario conformado por jóvenes denominado JUPLA,  con la intención de trabajar por las necesidades de la comunidad basada en la amistad,  la camarería y convivencia de muchos años, sin embargo, el proyecto no se consolidó.

Límites 
oficio N° 1.168, en marzo de 1980, emitido por la oficina de Planificación Urbana, el ámbito espacial, con los siguientes linderos:

Norte: Calle La Ruezga: Urbanización Ruezga Norte

Este: Avenida la feria y Transversales 2: Urbanización Las Trinitarias

Sur: Avenida Libertador: Urbanización Fundación Mendoza

Oeste: Avenida Negro Primero: Urbanización Bararida

Sitios de interés 

1) Iglesia el buen pastor: Avenida Andrés Eloy Blanco entre calles Guri y la ruezga

2) C.A.I.P.A Lara: Avenida Andrés Eloy Blanco entre calles Guri y la ruezga

3) Cruz Roja Venezolana, seccional Lara: Calle Guri

4) Colegio Braille: Calle Guri con avenida Andrés Eloy Blanco

5) Escuela Nacional Manuela Mercedes Duin: Avenida las turas

6) Campo de Beisbol Patarata: Avenida Negro Primero

7) Gimnasio de Judo Negro Primero: Avenida Negro Primero

Residencias 

Conjunto Residencial Los Jabillos

Urbanización Flamboyan

Residencias Jabillo Real I y II

Residencias Iribarren

Residencias Roca Amazonas

11 bloques de residencias patarata

Referencias 

Edificios y estructuras de Barquisimeto